AHCTF1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 266 амінокислот, а молекулярна маса — 252 498.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт білків, клітинний цикл, поділ клітини, транспорт мРНК, транслокація, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, хромосомах, комплексі ядерної пори, центромерах, кінетохорі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Транскрипційні фактори